Сюнфэн:

 Сюнфэн 2Е — тайваньская дозвуковая крылатая ракета класса «поверхность-поверхность»
 Сюнфэн 3 — тайваньская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета класса «поверхность-поверхность» .